La passerelle Alibert est une passerelle piétonne franchissant le canal Saint-Martin, dans le  de Paris.

Localisation
La passerelle Alibert est située dans le  de Paris. Elle franchit le bassin des Marais du canal Saint-Martin, à proximité du pont tournant de la rue Dieu qu'elle surplombe, entre le carrefour de la rue Dieu et du quai de Valmy en rive droite et celui de la rue Alibert et du quai de Jemmapes.

Ce site est desservi par les stations de métro République,  Goncourt et Jacques Bonsergent.

Description
La passerelle Alibert est un pont en arc par-dessous en acier.

Historique
La passerelle Alibert a été construite en 1860.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des ponts de Paris
 Canal Saint-Martin

Liens externes 
 
 Passerelle Alibert sur OpenStreetMap

Alibert
Alibert
Alibert